Жигульский — фамилия. Известные носители:

 Жигульский, Казимеж (1919—2012) — польский социолог культуры, политический, государственный и международный деятель.
 Жигульский, Кирилл Матвеевич (1914—1984) — Герой Советского Союза.
 Жигульский, Юрий Ефимович (1936—2013) — советский и российский театральный режиссёр и педагог.